Борцо́в — русская фамилия. Женская форма Борцова.

Известные носители 
 Борцов, Виктор Андреевич (1934—2008) — советский и российский актёр.
 Борцов, Владимир (род. 1974) — казахстанский лыжник.
 
 Борцов, Юрий Николаевич (1970—2010) — российский политик и предприниматель.
 Борцов, Яков Дмитриевич (1896—1964) — участник Белого движения на Юге России, штабс-капитан 2-го Марковского полка.